«Салгир» — парусно-винтовая шхуна Черноморского флота Российской империи одноимённого типа. Шхуна находилась в составе флота с 1857 по 1885 год, совершала плавания в акватории Азовского, Чёрного и Средиземного морей, использовалась в качестве крейсерского, учебного, гидрографического и брандвахтенного судна, а также в качестве плавучего лазарета, принимала участие в боевых действиях против горцев. По завершении службы некоторое время использовалась в качестве таможенной брандвахты в черноморских портах Кавказа.

Описание судна 
Парусно-винтовая шхуна с деревянным корпусом одноимённого типа. Водоизмещение судна составляло 360 тонн, длина между перпендикулярами — 41,15—41,2 метр, ширина с обшивкой — 7,47—7,5 метра, осадка носом — 2,51, а а осадка кормой — 3,15 метра. На шхуне была установлена одна горизонтальная двухцилиндровая паровая машина мощностью 50 номинальных лошадиных сил и 2 цилиндрических железных паровых котла, в качестве движителя помимо парусов использовался один гребной винт. Все первоначально установленные на судне механизмы низкого давления были производства Людиновского механического завода генерал-майора С. И. Мальцова, в 1866 году паровые котлы были заменены на два коробчатых котла производства того же завода. Экипаж шхуны состоял из 60 человек.

Первоначальное артиллерийское вооружение судна состояло из двух 12-фунтовых карронад, которые в 1873 году были заменены на две 87-миллиметровые стальные нарезные пушки. Во время русско-турецкой войны 1877—1878 годов нарезную артиллерию передали на действующие корабли флота, а на шхуне установили две 8-фунтовые карронады, по окончании военных действий ранее снятые нарезные орудия вернули в дополнение к карронадам. После 1885 года была вооружена двумя 1-фунтовыми медными пушками.

История службы 
Парусно-винтовая шхуна строилась в рамках программы судостроения для Черноморского флота 1853 года. Наименование «Салгир» было присвоено судну  года до его закладки,  года было заложено на стапеле Николаевского адмиралтейства, в 1856 году спущено на воду и в сентябре 1857 года вошла в состав Черноморского флота России. Строительство вёл кораблестроитель прапорщик Александров. В кампанию этого года совершала плавания между портами Чёрного моря.

В кампанию 1858 года выходила в плавание между портами Чёрного моря, крейсировала у его восточного берега, принимала участие в отражении нападения горцев на Новороссийск и занятии Константиновского укрепления. В 1859 году совершала плавания в Азовском и Чёрном морях.

C 1860 по 1863 год совершала плавания в Чёрном море, в том числе в 1862 и 1863 годах крейсировала у берегов Кавказа, а с 1861 по 1863 год также выходила в Азовское море. В кампанию 1861 года командир шхуны лейтенант  «за отличие в делах с горцами» был награждён орденом Святого Станислава II степени с мечами.

В 1864 и 1865 годах выполняла функции стационера в Константинополе при русском посольстве, также в кампании этих лет выходила в плавания в Чёрное море. В кампанию 1866 года во время ремонта в Николаеве на шхуне были установлены 2 коробчатых паровых котла производства Людиновского механического завода генерал-майора С. И. Мальцова, и после ремонта она совершала плавания по портам Чёрного моря и у берегов Кавказа, а также использовалась для маячной и лоцмейстерской службы. В кампании 1867 и 1868 годов также совершала плавания в Чёрном море у берегов Кавказа.

В кампании 1869 и 1870 годов несла брандвахтенную службу на рейде в Очакове, а также совершала плавания в Чёрном море и по реке Буг. В 1871 году принимала участие в промерах Чёрного моря и плаваниях в том же море. В кампании с 1872 по 1876 год совершала плавания в Чёрном море, при этом в 1873 году подверглась перевооружению с заменой гладкоствольной артиллерии на нарезную.

Зимой 1876—1877 годов занимала брандвахтенный пост в Керчь-Еникалейском проливе. Во время русско-турецкой войны 1877—1878 годов со шхуны была снята нарезная артиллерия, которую на время военных действий передали на корабли действующего флота, а на шхуне установили две 8-фунтовые карронады. В кампанию 1877 года совершала парусное учебное плавание в Азовском море с юнкерами флота на борту. По завершении боевых действий ранее снятую со шхуны нарезную артиллерию вернули в дополнение к установленным на время войны карронадам, после чего кампании 1878 и 1879 годов она принимала участие в плаваниях в Чёрном море.

 года по непригодности к несению дальнейшей службы шхуна была отчислена к Николаевскому порту и разоружена. В кампанию 1883 года переведена в Батум, где использовалась в качестве плавучего лазарета. В 1885 году судно было продано Министерству финансов и  года исключено из списков судов флота. После исключения из состава судов Российского императорского флота шхуна использовалась в качестве таможенной брандвахты в черноморских портах Кавказа. Сведения об окончательной судьбе судна не сохранились.

Командиры шхуны 
Командирами парусно-винтовой шхуны «Салгир» в составе Российского императорского флота в разное время служили:
 лейтенант  (1857—1859 годы);
 лейтенант  (1860—1865 годы);
 капитан-лейтенант Ф. Ф. Нарбут (1866—1869 годы);
 капитан-лейтенант  (1870 год);
 капитан-лейтенант  (1871 Год);
 капитан-лейтенант, а с  года капитан 2-го ранга (1872—1873 годы);
 капитан-лейтенант, а с  года капитан 2-го ранга  (1873—1877 годы);
 капитан-лейтенант Федотов (с  года до  года);
 капитан 2-го ранга  (1878 год);
 капитан 1-го ранга  (с  года до 1880 года).

Примечания 
Комментарии

Источники

Литература 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Шхуны Черноморского флота Российской империи
Суда по алфавиту